Михаи́л Хра́мов: Храмов, Михаил Леонидович (род. 1963) — советский и российский легкоатлет, тренер, спортивный функционер.
 Храмов, Михаил Тимофеевич (1922 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Храмов, Михаил Фёдорович (1922—2001) — токарь завода № 292, Герой Социалистического Труда.